Die 5. FIS-Team-Tour 2013, auch Verivox.de FIS-Team-Tour nach dem erstmaligen Hauptsponsor Verivox, ist eine als Teil des Skisprung-Weltcups 2012/2013 von der FIS zwischen dem 8. und dem 17. Februar 2013 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen sind Willingen, Klingenthal und Oberstdorf.

Veranstaltungsorte

Wertung 

Die Siegernation der FIS-Team-Tour wird über ein Punktesystem ermittelt. Sieger wird die Nation, welche am Ende die meisten Punkte bei den fünf Weltcup-Konkurrenzen im Skispringen und Skifliegen erreicht hat.

Dazu werden alle Punkte der gesamten Mannschaft in die Punktewertung einbezogen. Aus den Einzelwettkämpfen kommen jeweils die Punkte der zwei besten Springer einer Nation in die Gesamtpunktewertung. Die gewinnende Mannschaft erhält am Ende der Tour ein Extra-Preisgeld von 100.000 € und die FIS-Team-Tour-Trophäe.

Willingen

Teamspringen

Einzelspringen 

Abgesagt

Klingenthal

Oberstdorf

Einzelspringen

Teamspringen

Endstand der FIS-Team-Tour

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

2013
Fis-Team-Tour